Сулейма́н Кели́ Думбия́ (; ) — ивуарийский футболист, защитник французского «Анже» и сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Родился в Париже. Обучался в академии «Пари Сен-Жермен», но основной состав не играл, выступая за дубль в Насьонале 2. Летом 2016 года перебрался в клуб итальянской серии B — «Бари». 22 октября состоялся дебют Думбия в итальянском клуба. В игре с «Трапани» он на 72-й минуте вышел на поле вместо Риккардо Маньеро. 31 января 2017 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Виченцу», в составе которой сыграл всего три матча.

9 июля 2017 года ивуариец переехал в швейцарскую Суперлигу, отправившись в аренду в «Грассхоппер». Его дебютная игра в составе «кузнечиков» состоялась 23 июля в первом туре стартовавшего чемпионата с «Цюрихом». Думбия с первых же матчей завоевал твёрдое место в стартовом составе и в первом же сезоне провёл за команду 33 игры, в которых заработал 7 жёлтых карточек. По окончании сезона защитник подписал со швейцарцами полноценный контракт.

15 января 2019 года вернулся во Францию, подписав трёхлетнее соглашение с «Ренном». Первую игру за новый клуб провёл 23 января против «Сент-Приве Сент-Илера» в рамках кубка Франции, когда вышел на поле на 71-й минуте встречи вместо Джеймса Леа Силики. По итогам сезона 2018/19 «Ренн» стал обладателем Кубка Франции. В январе 2020 к Думбия стали проявлять интерес представители различных клубов: французского «Анже», нидерландского «Утрехта», валлийского «Кардифф Сити» и российского «Локомотива».

В итоге 31 января Думбия на правах аренды до конца сезона перешёл в «Анже». Впервые появился на поле в футболке новой команды 4 февраля в выездной игре с «Монако», завершившейся минимальным поражением 0:1.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Кот-д’Ивуара. В июне 2019 года в преддверии Кубка африканских наций был впервые вызван в национальную сборную Кот-д’Ивуара. Дебютировал за неё в товарищеской встрече с Угандой. Думбия вышел в стартовом составе и на 74-й минуте был заменён на Вонло Кулибали. На континентальном первенстве принял участие в одном матче — стартовой встрече с Южной Африкой, выйдя за три минуты до окончания основного времени.

Достижения 
 Ренн
 Обладатель Кубка Франции: 2018/19

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого:4 матча и 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Анже» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Лиги 1

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки олимпийской сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Анже»